Праджнеш Гуннесваран (; род. 12 ноября 1989 года в Ченнаи) — индийский профессиональный теннисист, победитель 2 турниров ATP Challenger и 8 турниров ITF Futures в одиночном разряде, а также одного турнира ITF Futures в парном разряде. Участник сборной Индии в Кубке Дэвиса.

Общая информация 
Родителей Праджнеша зовут Прабхакаран и Уша.

Начал играть в теннис в 5 лет. Любимый удар — форхенд, покрытие — хард, турнир — Лос-Кабос.

Спортивная карьера 
В профессиональном теннисе Гуннесваран с 2010 года, но из-за повторяющихся переломов коленного сустава в 2010 и 2011 годах не сыграл ни одного матча. В 2012 году впервые после долгого перерыва сыграл в квалификации на турнире ATP 250 в Ченнаи, где уступил Радживу Раму во втором круге. Весь оставшийся год отыграл на турнирах ITF Futures, один раз выйдя в полуфинал.

В 2013 году Праджнеш смог дойти до финала на трёх турнирах ITF Futures, выиграв два из них, а так же выиграл единственный в своей карьере титул в парном разряде. В следующем году из-за травмы смог сыграть только на четырёх турнирах.

За 2015-2017 год выиграл пять турниров ITF Futures, вышел в финал турнира ATP Challenger в Пуне, а также впервые сыграл в квалификации Открытого чемпионата США.

В марте 2018 года победил на турнире ITF Futures, месяц спустя выиграл свой первый в карьере турнир серии ATP Challenger в Аньнине. В июне смог дойти до второго круга на турнире ATP 250 в Штутгарте, где проиграл Гвидо Пелье. Осенью победил на турнире ATP Challenger в Бангалоре.

В 2019 году дебютировал в основной сетке ТБШ, это произошло на Открытом чемпионате Австралии. 11 февраля впервые попал в первую сотню рейтинга ATP, расположившись на 97 месте. На турнире серии ATP Мастерс 1000 в Индиан-Уэллсе Гуннесваран прошёл через квалификацию и в основной сетке по очереди обыграл Бенуа Пэра и Николоза Басилашвили, проиграв в третьем круге Иво Карловичу.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (25)

Победы (10)

Поражения (15)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Примечания

Ссылки 

 Профиль ATP
 Профиль ITF
 Профиль участника Кубка Дэвиса
 Аккаунт в Instagram
 Аккаунт в Twitter

Теннисисты Индии